Stefano Passigli – politico italiano
 Passigli Editori – casa editrice italiana